Арман Амар (; род. 1953, Иерусалим) — композитор, аранжировщик. В основном пишет музыку для кино, театра и телевидения. Родился в Израиле, но детство провел в Марокко. Написал музыку к 27 фильмам.

Биография 
Арман Амар — француз марокканского происхождения, родившийся в Израиле. Сначала самостоятельно обучался музыке, постоянно практикуясь на различных инструментах.  В возрасте 15 лет Амар переехал во Францию ​​вместе со своим отцом после того, как волна антисемитизма захватила Северную Африку в результате шестидневной войны . Однако по мере того, как музыка становилась его профессиональной деятельностью, начал брать уроки у профессиональных учителей, обучился нотной грамоте и классическим музыкальным традициям.

В 1976 году он открыл мир танца, приняв приглашение южноафриканского хореографа и антрополога Питера Госса. Это был важный момент его жизни. Неожиданно он нашёл то, что давно искал — то, что имело прямое отношение к музыке, к силе импровизации, подлинности чувств и переживаний. Он начал работать с различными хореографами из разнообразных сфер современного танца. В это же время в его жизни произошли ещё два знаменательных события — он принял участие в школе актёров Патриции Шероу и стал преподавать в Высшей Национальной Школе Музыки.

В 1994 совместно со своим другом Аланом Вебером он основал звукозаписывающую компанию Long Distance, ориентированную на традиционную, мировую и классическую музыку.

Пишет музыку к фильмам с 1997 года. Также пишет музыку для телевидения, театральных постановок и мюзиклов.

Диски с его собственной музыкой выпускаются следующими компаниями: naïve, Long Distance, Universal и Sony.

Номинации и награды

Победы 
 2010: Сезар за лучший саундтрек Концерт (Раду Михайляну)

Номинации 
 2002: Лучшая музыка к фильму Аминь (Коста-Гаврас)
 2003: Лучшая музыка к фильму Plus loin(?) (Эрик Валли).
 2006: Лучший саундтрек Иди и живи (Раду Михайляну)
 2006: Лучший саундтрек Патриоты (Рашид Бушареб)
 2009: Лучший саундтрек Дом (Люк Бессон).

Фильмография (композитор) 
 Хроники любви (2016)
 Человек (2015)
 Жажда мира (2012)
 Планета-океан (2012) / Planète océan
 Источник (2011) / La source des femmes
 Волна (2011) / Wave
 Последний неандерталец (2010) / Ao, le dernier Néandertal
 Вне закона (2010) / Hors-la-loi
 Как пять пальцев (2010) / Comme les cinq doigts de la main
 Концерт (2009)
 Дом (2009) / Top 250: 99 Home
 Я, Ван Гог (2009) / Moi, Van Gogh
 Рай на Западе (2009) / Eden à l’Ouest
 Река Лондон (2009) / London River
 Саган (ТВ) (2008) / Sagan
 Девушка и волки (2008) / La jeune fille et les loups
 Так, как твой отец (2007) / Comme ton père
 Первый плач (2007) / Le premier cri
 Галльские патроны (2007) / Cartouches gauloises
 Marie Humbert, le secret d’une mère (ТВ) (2007)
 Мой полковник (2006) / Mon colonel
 Виноват Фидель (2006) / La faute à Fidel!
 Патриоты (2006) / Indigènes
 След (2006) / La piste
 Баба Азиз (2005) / Bab’Aziz
 Гильотина (2005) / Le couperet
 Иди и живи (2005) / Va, vis et deviens
 Tabous — Zohre & Manouchehr (2004)
 Земля, увиденная с неба (2004) / La Terre vue du ciel
 L’enfant endormi (2004)
 Аминь (2002) / Amen
 Miracle à l’Eldorado (ТВ) (1997)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт композитора 
 

Кинокомпозиторы Италии
Лауреаты премии «Аманда»
Лауреаты музыкальных премий
Лауреаты премии «Сезар»